Рекорди Європи з бігу на 100 метрів серед чоловіків фіксуються, починаючи з 1932 року. До 1975 року європейські рекорди в цій дисципліні визнавались, якщо результат був зафіксований виключно ручним хронометражем. Впродовж 1975—1976 років правила змагань передбачали можливість фіксації рекордних результатів як ручним, так і автоматичним хронометражем. Починаючи з 1 січня 1977 року — рекорди Європи в бігу на 100 метрів могли бути зафіксовані виключно автоматичним хронометражем.

Ручний хронометраж

Автоматичний хронометраж

Фото

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – 100 метрів (чоловіки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики – 100 метрів (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 http://trackfield.brinkster.net/RecProgression.asp?RecCode=ER&EventCode=MA1&P=F 
 Кроки покращення рекордів світу ІААФ: Офіційне видання 2015 року 

Чоловіки